Гран-при Австрии 2022 года (официально ) — одиннадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 8—10 июля на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Это был 36-й Гран-при Австрии в истории, 35-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1. Это был второй Гран-при сезона 2022 года, в котором использовался формат спринта.

Пятничную квалификацию и спринт выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.

В гонке победил Шарль Леклер из команды Ferrari, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +19…18 °C, трасса +37…33 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:09,998
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Спринт 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +21 °C, трасса +37…36 °C

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20 °C, трасса +30…31 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:07,275, поставлен на 62 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Внешние ссылки 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Ссылки 
 

Спорт в Австрии в 2022 году